Contreras peut désigner :

Toponyme 

 Contreras, une ville d'Espagne ;
 Contreras, une île de l'archipel de la Reine Adélaïde au Chili ;
 Magdalena Contreras est l'un des seize delegaciones (arrondissements) du District Fédéral du Mexique.

Patronyme 

 Alonso de Contreras (1582-après 1645), militaire, corsaire et écrivain espagnol ;
 Carlos Alberto Contreras (né en 1973), cycliste colombien ;
 Carlos Contreras (1938-2020), joueur de football international chilien ;
 Carlos Contreras (né en 1991), joueur dominicain de baseball ;
 Blanca Rosalía Zumárraga Contreras (1981-), modèle mexicaine ;
 Dalia Contreras (née en 1983), taekwondoïste vénézuélienne ;
 Elvis Contreras (né en 1979), joueur de volley-ball dominicain ;
 Emiliano Contreras (né en 1994), coureur cycliste argentin ;
 Ernesto Contreras (1937-2020), coureur cycliste argentin ;
 Ernesto Contreras (né en 1969), réalisateur mexicain ;
 Evaristo Márquez Contreras (1929-1996), sculpteur espagnol ;
 Francisco Contreras (1934-2022), joueur mexicain de tennis ;
  (1866-1902), sculpteur mexicain ;
 José Alirio Contreras (né en 1978), cycliste vénézuélien ;
 José Contreras (né en 1971), joueur cubain de baseball ;
 Katherina Contreras (née en 1990), mannequin chilienne ;
 Luciano Contreras (1903-1991), matador mexicain ;
 Manuel Contreras (1929-2015), directeur de la direction nationale du renseignement chilienne sous la dictature Pinochet ;
 María José Rienda Contreras (née en 1975), skieuse alpine espagnole ;
 Mario Wilfredo Contreras (né en 1987), coureur cycliste salvadorien ;
 Miguel Contreras Torres (1899-1981), producteur, réalisateur, acteur et scénariste mexicain de cinéma ;
 Mirelis Contreras (19?-), femme politique vénézuélienne ;
 Nancy Contreras (née en 1978), pistarde mexicaine ;
 Pablo Contreras (né en 1978), joueur de football chilien ;
  (né en 1947), acteur chilien ;
 Pedro Contreras (né en 1972), joueur de football espagnol ;
 Pedro Moya de Contreras (ca. 1528-1571), prélat et administrateur colonial ;
 Rodrigo Contreras (né en 1994), coureur cycliste colombien ;
 Rosita Contreras, (1913-1962), actrice argentine ;
 Salvador Contreras (1910–1982), compositeur mexicain ;
 Sergio Contreras Pardo, dit « Koke » (né en 1983), footballeur espagnol ;
 Willson Contreras (né en 1992), joueur de baseball vénézuélien.

Autres 
 La bataille de Contreras se déroule à Magdalena Contreras dans la nuit du 19 au  durant la phase finale de la guerre américano-mexicaine ;
 Brasserie Contreras, une brasserie belge.
Patronyme hispanique